|-
| 179301 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179302 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179303 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179304 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179305 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179306 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179307 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179308 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179309 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179310 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179311 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179312 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179313 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179314 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179315 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179316 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179317 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179318 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179319 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179320 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179321 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179322 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179323 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179324 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179325 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179326 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179327 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179328 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179329 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179330 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179331 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179332 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179333 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179334 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179335 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179336 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179337 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179338 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179339 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179340 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179341 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179342 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179343 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179344 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179345 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179346 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179347 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179348 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179349 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179350 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179351 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179352 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179353 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179354 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179355 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179356 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179357 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179358 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179359 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179360 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179361 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179362 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179363 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179364 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179365 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179366 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179367 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179368 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179369 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179370 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179371 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179372 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179373 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179374 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179375 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179376 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179377 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179378 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179379 ||  || 13 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 179380 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179381 - ||  || 7 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 179382 - ||  || 23 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 179383 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179384 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179385 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179386 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179387 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179388 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179389 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179390 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179391 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179392 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179393 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179394 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 179395 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179396 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179397 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179398 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179399 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 179400 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-